Хомутинцы () — село на Украине, находится в Калиновском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521688603. Население по переписи 2001 года составляет 648 человек. Почтовый индекс — 22424. Телефонный код — 043-33.
Занимает площадь 13,91 км².

Религия
В селе действует храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова Калиновского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Люди, связанные с селом 
 Руданский, Степан Васильевич — поэт, переводчик, родился в селе в 1833 году.

Адрес местного совета 
22424, Винницкая область, Калиновский р-н, с. Хомутинцы, ул. Первомайская, 1

Примечания

Ссылки 
 Хомутинцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Калиновского района